Le District de Montpellier peut désigner
 le District de Montpellier (1790-1795), une division territoriale du département de l'Hérault de 1790 à 1800. 
 le  District de Montpellier, une structure de coopération intercommunale française entre 1965 et 2001.